Conocyema är ett släkte av djur i stammen Rhombozoa. Conocyema ingår i familjen Conocyemidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Conocyema (släkte)
Conocyema